De Nationale Tsing Hua Universiteit (NTHU Chinees: ) is een publieke onderzoeksuniversiteit. De universiteit werd op 30 maart 1911 opgericht in Beijing en werd na de Chinese Burgeroorlog in 1956 heropgericht in Hsinchu, Taiwan.

In de QS World University Rankings van 2020 staat de Tsing Hua Universiteit wereldwijd op een 173ste plaats, waarmee het de 2e Taiwanese universiteit op de ranglijst is.

Tsing Hua